Чемпіонат Мальти з футболу 2013—2014 — 99-й сезон чемпіонату Мальти з футболу. Титул у 22-й раз здобула Валетта.

Регулярний сезон

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Флоріана було знято 6 очок.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Сліма Вондерерс візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як фіналіст Кубку Мальти 2013—2014.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway

2013—2014
Мальта
Мальта